Oligobregma är ett släkte av ringmaskar. Oligobregma ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Oligobregma